Beya peut signifier :
 Beya désigna l'eau mercurielle en alchimie.
 Beya ou , appelée « écurie » en français, est le club ou l'école où vit et s'entraîne les lutteurs de sumo au Japon.
 Beya (en ), est un prénom féminin arabe qui signifie « noble ou grande dame ».

Voir aussi 
 Les Bey de l'empire ottoman et de Tunis sont des titres qui possèdent la même racine arabe.